

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Wandowo – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo
 Wandowo – część wsi Wojtkowa Wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ojrzeń 
 Wandowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja
 Wandowo – część wsi Czartówek  w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk